Хатынг-Тумул — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России.

География 
Село находится в 160 километрах от Олёкминска. Близ Хатынг-Тумула Туолбачан впадает в Лену.

Население

Примечания 

 

Населённые пункты Олёкминского улуса